Észak-Macedónia
 Petrovec, falu és község a Szkopjei régióban

 Horvátország
Petrovec, falu Lekenik községben, Sziszek-Monoszló megyében